La Route nationale 4 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 4 en Afrique du Sud ;
 Route nationale 4 en Algérie ;
 Route nationale 4 en Belgique ;
 Route nationale inter-états 4 et Route nationale 4 au Bénin ;
 Route nationale 4 au Burkina Faso ;
 Route nationale 4 au Cambodge ;
 Route nationale 4 au Cameroun ;
 Route nationale 4 en République du Congo ;
 Route nationale 4 en République démocratique du Congo ;
 Route nationale 4 en Estonie ;
 Route nationale 4 en Espagne ;
 Route nationale 4 en Finlande ;
 Route nationale 4 en France métropolitaine ;
 Route nationale 4 en Guadeloupe ;
 Route nationale 4 en Martinique ;
 Route nationale 4 en Guyane ;
 Route nationale 4 à La Réunion ;
 Route nationale 4 à Mayotte ;
 Route nationale 4 à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Route nationale 4 au Gabon ;
 Route nationale 4 en Guinée ;
 Route nationale 4 en Inde ;
 Route nationale 4 en Italie ;
 Route nationale 4 à Djibouti ;
 Route nationale 4 au Luxembourg ;
 Route nationale 4 à Madagascar ;
 Route nationale 4 au Maroc ;
 Route nationale 4 en Pologne ;
 Route nationale 4 en Roumanie ;
 Route nationale 4 au Rwanda ;
 Route nationale 4 au Sénégal ;
 Route nationale 4 en Slovénie ;
 Route nationale 4 en Tunisie.

Voir aussi 
 
 
 Route nationale 4a en France métropolitaine ;